Kamerunski nogometni kup ( fr. Coupe du Cameroun de football ) je natjecanje na knock-out bazi. Osnovan je 1960. godine i pod kontrolom je FECAFOOT-a

Finala kupa

Ukupno

Vanjske poveznice 
RSSSF history

Nogomet u Kamerunu
Nacionalni nogometni kupovi